Tête de Turc est une expression synonyme de bouc émissaire.

Tête de turc est le titre de plusieurs œuvres :
 Tête de turc, film français de Jacques Becker (1935).
 Tête de turc, film français de Pascal Elbé (2010).
 Tête de turc, titre français d'un ouvrage de Günter Wallraff (1986).